

Боґушкі — село в гміні Візна Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Боґушкі — село в гміні Тшцянне Монецького повіту Підляського воєводства